tambon (ตำบล), une unité de gouvernement local de la Thaïlande. 

 Gabriel Tambon (1930- ), un des maires français restés le plus longtemps en fonction.